Apache Commons — проект фонда Apache Software Foundation (далее ASF), имеющий своей целью разработку и поддержку открытого программного обеспечения повторного использования на языке Java, то есть библиотек Java. В более узком смысле Apache Commons — это «большая коллекция маленьких Java-утилит». Apache Commons ранее являлся частью проекта Jakarta Project и носил название «Jakarta Commons». Apache Commons содержит набор библиотек утилит Java самого разного назначения, доступных по лицензии Apache License, и использующихся во многих других проектах с открытым исходным кодом. Утилиты проекта Apache Commons лежат в основе таких проектов как Apache Tomcat, Struts, Hibernate и др. По мнению Гейра Магнуссона Джуниора (), члена совета директоров ASF, бывшего техническим директором и лидером в таких компаниях как 10gen, Joost, Adeptra, Bloomberg и Intel, Apache Commons стал «местом, где программисты на языке Java в первую очередь ищут помощи, чтобы решить общие проблемы серверного и клиентского программирования».

Цели проекта 
Согласно уставу проекта, проект должен «создавать и поддерживать пакеты, написанные на языке Java, предназначенные для использования в разработке серверных приложений, и спроектированные таким образом, чтобы их можно было использовать независимо в любом более крупном продукте или фреймворке. Каждый пакет будет поддерживаться таким же образом, как и сам продукт Jakarta» ().

История 
История Apache Commons восходит к 1999 году, когда, в июне, была зарегистрирована ранее известная под названием «Apache Group» некоммерческая организация Apache Software Foundation (далее ASF). Основным проектом, поддерживаемым фондом, был Apache HTTPD Web Server, созданный между 1995 и 1999 гг. Одним из проектов Apache Software Foundation стал Jakarta Project (проект Jakarta), который являлся результатом сотрудничества компаний Sun Microsystems, IBM, Oracle и сообщества разработчиков веб-сервера (Apache HTTP Server). В начале 2001 года, в ходе работы в разных подпроектах проекта Jakarta, было замечено, что они часто реализовывают одну и ту же функциональность, а иногда копируют её друг у друга. Было накоплено множество полезного кода, который тем не менее было проблематично найти пользователям в виде простого отдельного пакета (библиотеки). После обсуждения данных проблем было решено создать проект Jakarta Commons, в котором начали активно создавать компоненты на Java, в основном на основе уже существующего кода. 19 марта 2001 Комитет проект-менеджмента Jakarta утвердил устав проекта, в котором оговаривались основные правила и условия работы в проекте. Согласно уставу, первые пакеты были основаны на существующей кодовой базе ASF, включая код работающий с источниками данных и пулами баз данных, с конфигурирациями XML, ресурсами сообщений, интернационализацией, JNDI и именованием, тестовыми наборами. Первым пакетом, вошедшим в состав Commons, был пакет Database Connection Pool. В период 2001—2005 был разработан основной набор библиотек, ставший базисом для Apache Commons. К 2003 секция proper уже содержала 21 компонент, к 2004 — 28 компонентов, а к 2005 — 29 компонентов. 19 мая 2004 была утверждена новая версия устава, с поправками в старый вариант. В первом составе проекта Commons было 10 участников с правом внесения изменений, к 2004 году их было уже более 80. 20 июня 2007 Apache Board (Совет Apache) по результатам анонимного голосования выделил проект Commons из состава проекта Jakarta, после чего Commons стал проектом верхнего уровня в иерархии Apache (то есть отдельным независимым проектом) и стал называться Apache Commons. К концу 2012 года в proper уже было 43 активных компонента.

Структура 
В иерархии проектов Apache Software Foundation Apache Commons является проектом «верхнего уровня». В свою очередь, Commons разбивается на множество проектов «второго уровня». Каждый проект второго уровня имеет свой сайт, каталог в общем репозитории исходного кода, каталог в общей системе отслеживания ошибок и имеет своей целью разработку одного одноимённого компонента (библиотеки) Java. Активные проекты имеют несколько постоянных участников, неактивные проекты могут вообще не иметь постоянных участников. Компоненты представляют собой JAR файлы, как правило не превышающие по объёму 1 Мб. Подпроекты Commons делятся на 3 секции: proper (корректные), sandbox (песочница) и dormant (спящие). Секция proper — основная секция проектов, которая на октябрь 2012 года включала 43 проекта. Компоненты секции proper поддерживаются в рабочем состоянии, и обновляются, сохраняя свои интерфейсы насколько возможно неизменными, чтобы не создавать проблемы существующим пользователям. Секция sandbox предназначена для создания новых проектов и подготовки их к включению в секцию proper или в другие проекты apache. В октябре 2012 года секция sandbox включала 16 проектов. Доступ для внесения изменений в проекты этой секции открыт для всех зарегистрированных участников Apache. В секцию Dormant переводят старые проекты, в которых была замечена слишком низкая активность по внесениям изменений, или полное отсутствие активности, и которые ASF не планирует в будущем обновлять (выпускать новые версии). К концу 2012 года туда было включено 15 проектов.

Компоненты 
Пояснения к таблице:
 proper — компоненты секции proper (корректные), «зрелые» компоненты, то есть активные и обновляемые, API которых стабилизирован;
 sandbox — компоненты секции sandbox (песочница), «сырые» компоненты, то есть находящиеся в стадии разработки и тестирования;
 dormant — компоненты секции dormant (спящие), то есть устаревшие и необновляемые, релизов по данным компонентам не планируется;
 Первый релиз — дата первого официального релиза или первого стабильного релиза, как правило версии 1.0, библиотеки как отдельного компонента (альфа-релизы, dev-релизы, релиз-кандидаты, pre-релизы, релизы в составе других компонентов и релизы вне Apache/Jakarta Commons не учитываются)
 таблица отражает состояние на декабрь 2012

Распространение 
Согласно утверждению Гийома Руссо (директор компании Antelink, поддерживающей Antepedia, крупнейший онлайн-справочник и поисковик компонентов с открытым исходным кодом), 3 % программного обеспечения с открытым исходным кодом используют библиотеки Apache Commons. В пятёрку самых популярных компонентов входят компоненты Logging, Collections, Lang, BeanUtils, Httpclient.

По статистике сайта AppBrain.com (онлайн-библиотека приложений Android), компоненты Apache Commons Codec и IO используются более чем в 1 % приложений на платформе Android, а Logging и Lang использует более 0,5 % приложений Android.

Библиотека Apache Commons Math была выбрана в 2011 году французским космическим агентством CNES (Centre National d'Études Spatiales) в качестве базиса для разработки динамичных систем космических полётов, известных как проект Сириус (Sirius).

Примечания

Литература

Ссылки 
 commons.apache.org — официальный сайт проекта
 Goyal, Vikram. Using the Jakarta Commons. 2003. Part 1, Part 2, Part 3. — серия статей об использовании Jakarta Commons (ныне Apache Commons)
 Narayanan A.R. Extend the JDK Classes with Jakarta Commons. 2005. Part 1, Part 2, Part 3 — серия статей об использовании Jakarta Commons (ныне Apache Commons)

Свободные библиотеки программ
Проекты Apache
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Библиотеки Java